Saved from the Sea – film del 1907 prodotto dalla Cricks & Sharp
 Saved from the Sea – film del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
 Saved from the Sea – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 Saved from the Sea – film del 1920 diretto da W.P. Kellino